

Letteratura 
Vespri (Vespers) – romanzo di Evan Hunter

Musica 
I vespri siciliani – opera lirica di Giuseppe Verdi, ispirata al fatto storico

Religione 
Vespri (o Vespro) – preghiera del Cristianesimo

Storia 
Vespri asiatici – eccidio nell'88 a.C. in Anatolia
Vespri nizzardi – rivolta nel 1871 a Nizza
Vespri sardi – rivolta del 1794 a Cagliari, in Sardegna
Vespri siciliani – rivolta nel 1282 a Palermo, e fine in Sicilia del dominio angioino

Altro 
Vespri siciliani – operazione di ordine pubblico svolta in Sicilia dal 1992 al 1998 dalle Forze armate italiane

Pagine correlate
Vespro (disambigua)